Yūsuke Kobayashi puede hacer referencia a:

 Yūsuke Kobayashi (小林 裕介), actor de voz nacido en 1985.
 Yūsuke Kobayashi (小林 優希), futbolista japonés nacido en 1983.
 Yūsuke Kobayashi (小林 祐介), futbolista japonés nacido en 1994.
 Yūsuke Kobayashi (小林 悠輔), judoca nacido en 1993.